Ziektekostenverzekering - algemeen
 Zorgverzekering (Nederland)
 Zorgverzekering (Vlaanderen)
 Medical card - Ierland